UNICEF Open 2011 (kobiety)
 UNICEF Open 2011 (mężczyźni)